Ахмет Халук Дурсун (1957, Хереке, Коджаэли − 19 августа 2019, Эрджиш, Ван) — турецкий  и культуролог, был директором нескольких музеев, занимал должность заместителя министра культуры и спорта.

Биография 
Родился в 1957 году в селении Хереке. Окончил галатасарайский лицей, затем Стамбульский университет.

Обучение продолжил в университете Мармара. Там получил степень магистра и докторат. После этого преподавал там же. Написал ряд трудов об истории, архитектуре, культуре и искусстве Стамбула. В 2006-12 годах занимал должность президента музея Айя-София, в 2009-11 годах был директором того же музея. В 2012-14 годах — директором музея Топкапы. В мае 2017 года вошёл в состав комитета по этике среди чиновников при офисе премьер-министра.

Также принимал участие в ряде общественно значимых мероприятий, в частности был консультантом при подготовке проекта «Миниатюрк».

21 июля 2018 года был назначен заместителем министра культуры и туризма.

19 августа 2019 года погиб в результате ДТП. Церемония прощания с усопшим прошла в мечети Султанахмет.

Лауреат ряда премий.

Примечания

Ссылки 
 Историки пока не готовы популяризировать тюркское государство перед массами.

Директора музеев Турции
Погибшие в автомобильных катастрофах
Дворец Топкапы